Dvorek má více významů:

 malé nezastavěné prostranství mezi budovami – malý dvůr

 Dvorek (Třebeň) – část obce Třebeň v okrese Cheb
 Dvorek (Laškov) – část obce Laškov v okrese Prostějov
 Ptenský Dvorek – část obce Ptení v okrese Prostějov

Související články 
 dvůr
 dvorec